Michalin puede referirse a los siguientes lugares:

 Michalin, condado de Aleksandrów en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Michalin, condado de Nakło en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Michalin (Gąsiory) en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Michalin (Janówek) en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Michalin, condado de Wyszków en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Michalin, condado de Zwoleń en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Michalin, condado de Żyrardów en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Michalin, Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).